BMX peut faire référence à :
 BMX (bicycle motocross), un sport extrême cycliste, physique, technique et spectaculaire ;
 .